Krótkometrażowe odcinki serialu Simsponowie – seria czterdziestu ośmiu krótkometrażowych filmów animowanych, wyemitowanych po raz pierwszy w programie The Tracey Ullman Show przez Fox Broadcasting Company w latach 1987-1989. Zapoczątkowały one serial Simpsonowie.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Simpsonowie
Amerykańskie animowane filmy krótkometrażowe